

Саксон — місто, штат Вісконсин
 Саксон — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Саксон — переписна місцевість, штат Вісконсин

Саксон-Сьйон — муніципалітет у департаменті Мерт і Мозель, Франція

Саксон — громада в кантоні Вале

Див. також 
 Саксон Граматик — данський хроніст
 Saxon